El término Poker Face puede hacer referencia a:

Música
 «Poker Face», el primer sencillo oficial lanzado por la cantante japonesa Ayumi Hamasaki;
 «Poker Face», una canción interpretada por la cantante estadounidense Lady Gaga.

Cine
 Poker Face, película estadounidense de 2022 dirigida por Russell Crowe.

Televisión 
 Poker Face, serie de televisión estrenada en 2023, creada por Rian Johnson.

Sociedad
 El Fenómeno de Internet llamado Poker Face, que ilustra la situación social, sobre todo incómodo y embarazoso que experimenta el personaje principal de la caricatura.